Буг може да се односи на:

 Буг или Западни Буг, ријека која тече кроз Украјину, Пољску; те границом Бјелорусије;
 Јужни Буг, ријека која тече кроз Украјину и Пољску;
 Буг (Француска), насеље и општина у југозападној Француској; 
 буг (софтвер), грјешка у комјутерском коду;